Pelagonemertidae är en familj av djur. Pelagonemertidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Pelagonemertidae finns 25 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Pelagonemertidae